Dekker es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:

  Desmond Dekker, cantante de ska;
  Erik Dekker, ciclista retirado ganador de la Copa del Mundo de ciclismo;
  Jeremias de Dekker, poeta;
  Thomas Dekker, ciclista del equipo Rabobank;
  Thomas Dekker, escritor.

Además, puede referirse a:

 Algoritmo de Dekker de programación concurrente para exclusión mutua.